Yacarerani boliviensis — вымерший крокодиломорф из подотряда нотозухий, живший в верхнем меловом периоде. Как и многие нотозухии, отличался глубокой степенью дифференциации зубной системы (гетеродонтия).

Обнаружение 
Ископаемые остатки двух экземпляров Yacarerani bolivensis и кладки яиц (вероятно, гнёзда) найдены в 2002 году в Национальном парке Амборо (Amboró) в центральной Боливии на границе между туронским и сантонским ярусами. Вид описан в 2009 году в публикации в Журнале палеонтологии позвоночных ().

Род назван в честь парагвайского каймана-жакаре, название означает «первый жакаре» на гуарани.

Описание 
Небольшой крокодиломорф длиной порядка 80 см. Вероятно, Yacarerani bolivensis имел общественное поведение и гнездился небольшими группами.

Как и у многих других нотозухий, зубная система Yacarerani bolivensis гетеродонтная, то есть, морфология зубов различается в зависимости от их расположения на челюсти. Несколько рядов передних зубов отстоят от прочих и образуют подобие резцов, причём первые два зуба на нижней челюсти напоминают резцы современного кролика. Остальные зубы образуют тёрки, приспособленные для измельчения пищи, которой скорее всего служили клубни растений или небольшие членистоногие.

Похожее строение зубной системы наблюдается у другого крокодиломорфа, Adamantinasuchus navae из верхнемеловых отложений Бразилии.

Кладограмма, демонстрирующая положение рода Yacarerani на эволюционном дереве нотозухий:

См. также 
 Pakasuchus kapilimai — другой представитель верхнемеловых нотозухий с глубокой дифференциацией зубной системы, но с иной пищевой специализацией.

Примечания 

Notosuchia
Монотипические роды архозавров
Крокодиломорфы мелового периода
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2009 году